Chiprovtsi kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Tjiprovtsi, kommun, Montana, 
 Tjiprovtsi, ort, Montana, Obsjtina Tjiprovtsi, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar